

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 15
 Kolonia Druga – część miasta Złoczew
 Kolonia Druga – część wsi Grabkowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Kolonia Druga – część wsi Komarno-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Kolonia Druga – część wsi Witoldów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Kolonia Druga – część wsi Chmielnik-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Kolonia Druga – część wsi Zagórze w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce
 Kolonia Druga – część wsi Ratoszyn Drugi w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Kolonia Druga – część wsi Jatutów w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Kolonia Druga – część wsi Płoskie w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Kolonia Druga – część wsi Szopinek w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Kolonia Druga – część wsi Włyń w woj. łódzkim, w pow. sieradzki, w gminie Warta
 Kolonia Druga – część wsi Rajec Szlachecki w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko
 Kolonia Druga – część wsi Skały w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Kolonia Druga – część wsi Okalina-Kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Kolonia Druga – część wsi Trębanów w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów

Zobacz też 
 Kolonia
 Kolonia Pierwsza, Kolonia Trzecia